Подольский эялет (; ; ; ) — эялет Османской империи с 1672 по 1699 годы, занимавший территорию Подолья (на юго-западе Украины и северо-востоке Молдавии), к северу от Едисана.

Бучачский мир, заключённый 16 или 18 октября 1672 года между Речью Посполитой и Османской империей, завершил первый этап Польско-османской войны (1672—1676). Король Михаил Вишневецкий, не в состоянии собрать достаточную армию против османов, уступил территорию Подолья османам и согласился платить ежегодную дань в размере 22 000 талеров.

Чтоб предотвратить турецкую угрозу Польско-Литовскому Содружеству, король Ян III Собесский построил недалеко от Каменец-Подольской крепости Окопы Святой Троицы. В 1699 году Каменец-Подольский с прилегающими территориями был возвращен Польше, возглавляемой королём Августом II Сильным, в соответствии с Карловицким договором.

Административно-территориальное деление 
 Каменецкий санджак
 Барский санджак
 Меджибожский санджак
 Язловецкий санджак

Губернаторы 
 Халиль Кюстендили-паша (1672–1676, 1677–1680)
 Ибрагим Арнаут-паша (1676—77)
 Ахмед Дефердар-паша (1680—82)
 Абд-ар-Рахман Арнаут-паша (1682—84)
 Махмуд Токатли-паша (1684)
 Мустафа Бозоклу-паша (1685—86)
 Хусейн Бошнак Сари-паша (1686—88)
 Ахмед Еген-паша (1688—89)
 Мустафа Каграман-паша (1689—99)

Литература 
 

Османские провинции
Подолье